Nacimiento este un nume care se poate referi la

 Scenă tradițională, Scena Nașterii Domnului în multe țări din Europa, America Latină și alte părți ale lumii.

Localități 

 Nacimiento (Chile), oraș în Chile
 Nacimiento (Mexic), o așezare Kickapoo
 Nacimiento (Spania), un municipiu din provincia Almería
 Nacimiento, California, statul California, Statele Unite ale Americii
 Lake Nacimiento, California, lac din același stat

Alte elemente geografice 

 Munții Nacimiento, lanț montan în partea de nord-vest a statului , Statele Unite ale Americii
 Cerro del Nacimiento, vârf de munte din Munții Anzi din Argentina
 Nacimiento Formation, o unitate compactă de roci din Paleocen din San Juan Basin din statul New Mexico
 Nacimiento River, râu din statul California
 Lake Nacimiento, lac din California
 Nacimiento Campground, în California

Nume proprii